Pajarito heißen
 Pajarito (Schauspieler), Künstlername des spanischen Schauspielers Manuel Muñiz
 Jaime Pajarito (* 1955), mexikanischer Fußballspieler